Bunker Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bunker Hill Township (Illinois)
 Bunker Hill Township (Michigan)